Crespy est un patronyme porté notamment par :

 Michel Crespy (1946-), sociologue, journaliste et romancier français ;
 Pierre Crespy (1905-1988), marin et aviateur français ;
 Richard Crespy (1968-), joueur et entraîneur français de rugby à XV.

Voir aussi 
 Crépy